Петровско-Разумовская — строящийся остановочный пункт Савёловского направления Московской железной дороги на линии МЦД-1 между остановками Тимирязевская и Окружная.

Будет пересадочным на станцию метрополитена Петровско-Разумовская Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий, а также остановочный пункт Петровско-Разумовская Октябрьской железной дороги. Завершение строительства и открытие станции планируется в декабре 2023 года.

Наземный общественный транспорт

Примечания 

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Строящиеся и проектируемые железнодорожные станции и платформы Москвы
МЦД-1